Jacek Waltoś (ur. 1938) – malarz i rzeźbiarz
 Stanisław Waltoś (ur. 1932) – prawnik